Barenaked Ladies, kanadai alternatív rockegyüttes
 Benelux államok
 Brookhaveni Nemzeti Laboratórium, Long Island, USA